Coppa Intercontinentale 1974 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1974 – edizione del torneo di pallacanestro